Capel (Kent), een plaats in het Engelse Kent
 Capel (Surrey), een plaats in het Engelse Surrey
 Capel (West-Australië), een plaats in West-Australië
 Capel (rivier), in Australië